Сома може да се отнася за:

 Сома, река във Франция;
 Сома (Япония), град в Япония;
 Сома (Турция), град в Турция;
 Сома (околия) — околиия във вилает Маниса, Турция, с център едноименният град;
 Сома (напитка), използвана в древноиндийските култове;
 Сома (биология), клетъчното тяло на нервните клетки;

Вижте също 
 Битка при Сома, през Първата световна война;
 Сом (пояснение)